Беэ () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Беэ — город и муниципалитет в Италии.

Персоналии 
 Беэ, Иштван (род. 1972) — венгерский гребец-байдарочник.
 Беэ, Жонатан (род. 1989) — французский футболист ивуарийского происхождения, полузащитник, нападающий.
 См. также 
 Бёэ